«Lego Фільм 2» () — анімаційна стрічка 2019 року. Вона є продовженням мультфільму «Lego Фільм» 2014 року.

Сюжет 
За п'ять років, починаючи з подій першого фільму, молодша сестра Фіна Бьянка почала приймати деякі з своїх творів LEGO та інших іграшок з наборів у їхньому підвалі разом з власним набором Duplo цеглин, щоб грати в своїй кімнаті. 7] Метафорично, у Всесвіті LEGO загарбники Duplo перетворили Bricksburg на пост-апокаліптичну пустку, яку називають Apocalypseburg, і продовжують періодично вторгатися. Випробування змусило більшість громадян Апокаліпсебурга затвердіти, але Еммет залишається приємним, бажаючи переїхати до будинку мрії з Люсі. Втім, Еммет турбує мрія про очікувану «Нашу-маму-Аґеддон».

Генерал Sweet Mayhem, лідер армії Duplo, прибув до Apocalypseburg і ​​оголосив, що королева Watevra Wa'Nabi Systar System має намір одружитися з Batman. Сили Mayhem викрадають Бетмена, Люсі, Бенні, Металбеарда і Унікіті, ведучи їх до системи Systar. Там Бетмен відправляється в Ва'Набі, де він урешті-решт виявляє, що королева допомагає задовольнити його емоційну перевірку, і пропонує шлюб. Інші розміщуються в середовищі дизайну, щоб спокусити їх. Решта кожен падає на ці спокуси, але Люсі відмовляється приймати її, нескінченна спроба промити їй мозку з помітною поп-музикою.

Еммет перетворює будинок своєї мрії на космічний корабель, щоб дати переслідування. По дорозі, він врятується від зіткнення з астероїдним полем міцним авантюристом Rex Dangervest. Коли вони продовжують працювати в системі Systar, Еммет починає брати на себе кілька манерності Рекса, сподіваючись вразити Люсі. Коли вони прибувають, вони ухиляються від захоплення силами Ва'Набі і приєднуються до Люсі. Рекс допомагає їм придумати план порятунку своїх друзів, який передбачає вимивання поп-музики, яка промиває мозок іншим, а Еммет знищить торт прийому, укладений у храм, щоб зупинити весілля. Як Люсі бореться з Mayhem, щоб дістатися до музики, вона дізнається, що система Systar ніколи не мала на меті бути антагоністичним до апокаліпсебургів, а навпаки, намагалася встановити мир між ними і просто не зміг поспілкуватися з цією справою. Люсі намагається завадити Еммету знищити храм, але Еммет, за допомогою маніпуляцій Рекса, все одно руйнує храм. Це створює дірку в LEGO всесвіті, і Wa'Nabi попереджає їх, що наше все-наше мама-Аґеддон.

У реальному світі акт знищення пирога представлений Фінном, що гнівно знищує творіння ЛЕГО Б'янки. Почувши, що їх співають, їхня матір розсерджується і наказує їм відірвати свої іграшки. Еммет намагається зупинити їх, але йому заважає Рекс, який показує, що він є озлобленою версією себе з майбутнього. Потрапивши в поле астероїдів, він потрапив під сушарку для одягу в реальному світі протягом багатьох років, бачачи, як його друзі рухалися без нього. Урешті-решт, Рексу вдалося втекти і побудувати машину часу, щоб повернутися назад і запевнити, що Ар-мама-похилого віку буде відбутися, і два починають боротися. Коли Еммет бореться, Рекс збиває його під сушарку, щоб переконатися, що він буде існувати. Вирішившись не стати таким, як Рекс, Еммет намагається втекти, але Рекс бореться з ним в реальному світі. Коли Рекс збирається перемогти, Люсі прибуває, згуртувавши інших, щоб вирватися з кошика для зберігання, і повертає їх назад у світ Лего. Еммет і Люсі пересилюють Рекса і знищують його машину часу. Рекс починає зникати, розуміючи, що Еммет, врятований Люсі, означає, що він не стане тим, хто сприйме його, стираючи свою часову шкалу, і внаслідок цього сам зникає.

Wa'Nabi та Batman нарешті wed, представлений Finn та Bianca примирюючий з один одного та погоджуючись грати разом знов. Їхня мама повертає свої іграшки, відвертаючи Ар-маму-старця. Всесвіт LEGO перетворюється на мішанину Bricksburg і ​​систему Systar під назвою «Systocalypstar», яка є мирною. Люсі, яка приймає Еммета так, як він є, відновлює свій будинок і, як подарунок несподіванки, дає йому оригінальне видання «Everything Is Awesome», в якому обличчя Люсі виявляє, що вона була однією з оригінальних співаків, які дивують Еммета як фільм. до чорного

Актори озвучення 

 Кріс Пратт — Еммет
 Елізабет Бенкс — Люсі
 Вілл Арнетт — Бетмен
 Тіффані Геддіш — Королева Ватевра Ва'Набі
 Стефані Беатріс — Генерал Мігем
 Чарлі Дей — Бенні
 Елісон Брі — Унікітті
 Нік Офферман — Металева борода
 Джейдан Сенд — Фінн
 Бруклінн Прінс — Бьянка
 Майя Рудольф — Мам
 Вілл Ферелл — Президент Бізнес
 Річард Айоаде — Ріжок морозива
 Ченнінг Тейтум — Супермен
 Джона Гілл — Зелений Ліхтар
 Галь Гадот — Диво-жінка
 Джейсон Момоа — Аквамен
 Марго Роббі — Гарлі Квінн
 Айк Барінхолц — Лекс Лютор
 Рейф Файнз — Альфред Пенніворт
 Вілл Форте — Авраам Лінкольн
 Брюс Вілліс — себе
 Бен Шварц — Банарнар
 Джиммі О. Янг — Зебе
 Ноель Філдінг — Бальтазар
 Жорме Текоуні — Ларрі Поппінс
 Гарі Пейтон — себе
 Тодд Гансен — Гендальф

Знімальна група 

 Кінорежисер — Майк Мітчелл
 Сценаристи — Філ Лорд, Крістофер Міллер, Меттью Фогель
 Кінопродюсери — Жінко Готох, Рой Лі, Ден Лін, Філ Лорд
 Композитор — Марк Мазерсбо
 Кіномонтаж — Клер Найт
 Художник-постановник — Патрік Марк Ганенберг
 Артдиректор — Крістен Андерсон, Нік Дюбар, Єва Мак-Клоскі
 Художник-костюмер — Керолайн Кренстоун
 Підбір акторів — Мері Ідальго

Примітки

Посилання 

Анімаційні фільми 2019
Фільми англійською мовою
Науково-фантастичні мультфільми США
Екранізації іграшок
Фільми Warner Bros.
Фільми-кросовери
Фільми-сиквели
Супергеройські комедійні фільми
Фільми Lego
Фільми США 2019
Фільми Данії 2019
Фільми Норвегії 2019
Фільми Канади 2019
Фільми Австралії 2019